El chef con 30% de hierro es el episodio 54 (vigésimo segundo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
En un programa de la tele, el chef Elzar prepara un plato de cocina. Bender, a pesar de ser robot y de no tener sentido del gusto, está cocinando el almuerzo según las instrucciones del programa. Fry se entera de ello y va avisar del peligro al resto del equipo que está admirando una nave en una botella que hizo el Profesor. Después Bender descubre que a sus amigos no le gusta su comida y decide marcharse a aprender a ser un buen chef, pero Elzar se niega a ayudarlo. Mientras Zoidberg la sigue observando, y accidentalmente la rompe, e incrima a Fry; y el Profesor le obliga a pagar el costo de los materiales: $10. Zoidberg se siente culpable. Bender accidentalmente escucha a Fry quejándose de la comida y todo el mundo está de acuerdo con él, entonces Bender comienza a llorar y huye, dejando caer todos los vasos con bebidas al suelo –y marcando un agujero ácido en el suelo–.

Bender se convierte en un vagabundo y va a parar al lugar donde se encuentra el rival de Elzar, este le enseñaría todo lo que sabe, hasta que Bender lo mata accidentalmente. Antes de morir, mientras agonizaba, le da un salero, donde tiene una poción que hace que cualquier alimento se transforme en un delicioso. Es entonces cuando el robot reta a Elzar a ver quien es el mejor chef en el programa Iron Cook, en castellano Cocinero de Hierro, que gana Bender. En ese mismo lugar, Zoidberg admite lo que hizo e intenta suicidarse, pero no puede y al final destruye la espada de los 5000 dólares; y vuelve a falsear con que Fry lo hizo. Luego del torneo, el profesor descubre que nada más era agua lo que había en el salero combinada con una pequeña porción de LSD.

Referencias culturales 

Cocinero de Hierro es una alusión al programa de cocina Chef de Hierro (Iron Chef, en inglés, y Ryōri no tetsujin en su idioma original, el japonés), producido por Fuji TV.
Cuando anuncian que al ganador del programa, el animador japonés le dice a Bender "Domo Arigato Mr. Roboto" haciendo referencia a la canción popular "Mr. Roboto" del grupo musical Styx.
También parodia a Austin Powers 3, cuando Austin visita al Sr. Roboto, de Industrias Roboto, para preguntarle dónde está su padre.
La canción que Fry está cantando mientras se baña, cuando Zoidberg intenta inculparlo por haber roto la botella del profesor cambiándole su polera por una que lleva escrito "I hate bottles" ("odio las bottellas"), es una composición de Salvador Flores Rivera llamada "Los quince años de Espergencia".

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2002
fr:Le Chef de fer à 30%